Юрмала () може значити:

 Юрмала — місто в Латвії.
 Юрмала — село в Росії.
 Юрмала — міжнародний шаховий турнір, проводився Шаховою федерацією Латвійської РСР і адміністрацією курорту Юрмала з 1978 по 1987 роки.
 Юрмала-VV — футбольний клуб з міста Юрмала, заснований у 2003 році.
 Юрмала — футбольний клуб з міста Юрмала, заснований у 2008 році.